22-й чемпионат мира по бадминтону прошёл летом 2015 года в Джакарте (Индонезия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Официальная страничка чемпионата мира 2015 года на сайте международной федерации бадминтона BWF
 Программа чемпионата

2015
2015 год в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Бадминтон
2015 год в бадминтоне
Чемпионаты мира в Индонезии